Ameryka – część świata położona na półkuli zachodniej, w której skład wchodzą dwa kontynenty: Ameryka Północna i Ameryka Południowa
 potocznie – Stany Zjednoczone

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 20, w tym 3 podstawowe

Literatura 
 Ameryka – powieść Franza Kafki

Muzyka 
 Ameryka – singel zespołu muzycznego Aya RL
 Ameryka – album studyjny białoruskiego muzyka Lawona Wolskiego

Zobacz też 
 America